Erik Lind (eller Lindh) kan avse bland andra:

 Erik Lindh, född 1964, svensk bordtennisspelare
 Erik Lind, svensk politiker, fullmäktigeordförande i Stockholm 1976
 Erik Lind (1849-1931), svensk språkforskare och bibliograf
 Erik Lind (1888-1959), svensk jurist, justitieråd 1933-55